Popielarnia puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Popielarnia, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Popielarnia, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Popielarnia, condado de Ostrów Mazowiecka en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Popielarnia, condado de Żyrardów en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).

Enlaces externos